liga, rang natjecanja 
 liga (mjera), mjerna jedinica
 savez, alijansa

Vidi i:
 Liga naroda, međunarodna organizacija, preteča UN-a